Leonardo Franco, el nombre puede pertenecer a:

Leonardo Franco (1942-2015) músico y guitarrista uruguayo.
Leonardo Franco (1977), un futbolista argentino.